Grafschaft Homburg steht für die Grafen von:

 Homburg im Saarland, siehe Burgruine Hohenburg (Homburg)
 Homburg bei Läufelfingen in der Schweiz, siehe Ruine Homburg
 Homburg bei Wiehl, siehe Reichsherrschaft Homburg
 Homburg bei Stadtoldendorf, siehe Edelherren von Homburg